BFK peut faire référence à :
  ;
 Blanchet Frères et Kléber, une entreprise papetière française.